Röhler ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus-Peter Röhler (* 1964), Vorstandsmitglied der Allianz SE
 Thiemo Röhler (* 1979), deutscher Politiker, MdL (CDU)
 Thomas Röhler (* 1991), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Roehler